Брумфилд има више значења:
 Округ Брумфилд (Колорадо)
 Брумфилд (Колорадо)

Партнерски градови